Sebastian Grochowiak (ur. 1977) – polski wokalista i autor tekstów
 Stanisław Grochowiak (ur. 1934, zm. 1976) – polski poeta, dramatopisarz i publicysta